Boxely — XML/CSS движок, адаптированный для отображения тем интерфейса. Разработан компанией AOL и используется в ICQ, AOL Instant Messenger, AOL Explorer.

См. также 
Gecko
XUL

Примечания 

Браузерные движки